Scott Richard »Skeeter« Moore, ameriški hokejist, * 16. julij 1963, Duluth, Minnesota, ZDA.

Moore je kariero začel v študentski ligi NCAA pri Univerzi Minnesota-Duluth, nadaljeval v švedski ligi, v sezoni 1992/1993 pa je bil član kluba Olimpija Herz Ljubljana, za katerega je v slovenski ligi dosegel trideset golov in dvajset podaj. Kariero je končal v ligi WPHL pri klubu San Angelo Outlaws po sezoni 2000/2001.

Pregled kariere

|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 83/84
|
| 28
| 3
| 8
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 84/85
|
| 42
| 14
| 31
| 45
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 85/86
|
| 42
| 28
| 41
| 69
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 86/87
|
| 39
| 15
| 25
| 40
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tyringe SoSS
| Švedska liga
| 87/88
|
| 32
| 25
| 15
| 40
|
| 50
|
| 6
| 4
| 7
| 11
|
| 6
|-
| Tyringe SoSS
| Švedska liga
| 88/89
|
| 29
| 19
| 21
| 40
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 31
| 13
| 17
| 30
|
| 22
|
| 5
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 37
| 11
| 14
| 25
|
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| IK Tälje
| Švedska liga
| 91/92
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 15
| 6
| 2
| 8
|
| 0
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
| 30
| 20
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Oskarshamn
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 33
| 36
| 37
| 73
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Oskarshamn
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 35
| 30
| 48
| 78
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SV Renon
| Italijanska liga
| 96/97
|
| 41
| 39
| 40
| 79
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Amarillo Rattlers
| WPHL
| 96/97
|
| 7
| 5
| 12
| 17
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Angelo Outlaws
| WPHL
| 97/98
|
| 59
| 17
| 32
| 49
|
| 93
|
| 3
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| San Angelo Outlaws
| WPHL
| 98/99
|
| 69
| 22
| 46
| 68
|
| 42
|
| 17
| 2
| 9
| 11
|
| 24
|-
| San Angelo Outlaws
| WPHL
| 99/00
|
| 58
| 25
| 46
| 71
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Angelo Outlaws
| WPHL
| 00/01
|
| 59
| 22
| 22
| 44
|
| 44
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 671
| bgcolor="#7FFF00" | 365
| bgcolor="#7FFF00" | 482
| bgcolor="#7FFF00" | 847
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 637
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 52
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski centralni napadalci
Hokejisti Tyringe SoSS
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti IK Tälje
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti IK Oskarshamn
Hokejisti SV Renon
Hokejisti Amarillo Rattlers
Hokejisti San Angelo Outlaws